Ustilaginomycetes är en klass av svampar. Ustilaginomycetes ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar